Фраймерсхайм (Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Фраймерсхайм (Рейнхессен) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.